Europe 2 Lab (anciennement Le Lab' Virgin Radio) est une émission musicale diffusée sur Europe 2 (anciennement Virgin Radio) depuis .

D'abord animée par Double F et Coralie Hamadi jusqu'au , ensuite remplacé par Lionel Martin avec toujours la complicité de Coralie Hamadi depuis . L'émission devrait laisser place à la rentrée 2013 à Enora Malagré qui revient sur Virgin Radio avec une émission produite par Cyril Hanouna.

À partir de la rentrée 2013, Le Lab' Virgin Radio est diffusé tous les dimanches entre 20 heures et minuit, et est toujours présenté par Lionel jusqu’à la fin de la saison 2018-2019. À partir de la rentrée 2019 jusqu'en 2022, c’est Paul de Montreuil qui présente Le Lab'.

Dès 2023, à la suite du retour d'Europe 2, l'émission bascule en quotidienne et est proposé du lundi au jeudi de 20h à 22h et animé par Mikl.

Présentation 
Cette émission a pour but de faire découvrir les talents de la nouvelle scène française avec une interview d'un artiste ou d'un groupe suivi d'un live.

Logos 

Émission musicale de radio
Émission de radio sur Europe 2
Émission de radio créée en 2012
Émission de radio en production